Веинтикуатро де Хунио има више значења:

 Веинтикуатро де Хунио (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веинтикуатро де Хунио (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Веинтикуатро де Хунио (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Веинтикуатро де Хунио (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику